IEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Babimost, Zielona Góra, Polonia